Christiane Kruse ist der Name folgender Personen:

* Christiane Kruse (Kunsthistorikerin, 1954) (* 1954), deutsche Kunsthistorikerin
 Christiane Kruse (Kunsthistorikerin, 1961) (* 1961), deutsche Kunsthistorikerin